Huanuni (gemeente), gemeente in het Boliviaanse departement Oruro
 Huanuni (plaats), hoofdplaats van de gemeente